Аббас Фархад оглы Агаларов () — азербайджанский и советский боксёр, выступавший за СССР в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории (1950), судья международной категории.

Биография 
Член общества «Динамо» Баку. Финалист чемпионата СССР в 1937 году. Закончив выступления на ринге, стал тренером ДСО «Буревестник» и «Динамо». Аббас Агаларов был потомком генерал-лейтенанта Российской армии Гасан бека Агаларова. Аббас Агаларов считается основоположником азербайджанского бокса. Он также возглавлял кафедру бокса Азербайджанского государственного института физической культуры.

Память 
В 2004 году в память об Аббасе Агаларове в Баку с 8 по 11 декабря в спортивном комплексе Национального Олимпийского Комитета был проведён международный турнир по боксу. В соревнованиях участвовало 80 спортсменов из Азербайджана, России и Грузии, а грузинскому спортсмену Кобе Пхакадзе, одержавшему победу в весовой категории 57 килограммов, в которой в своё время выступал сам Аббас Агаларов, была вручена специальная награда.

В 2008 году в память об Аббасе Агаларове в Баку с 18 по 21 декабря был проведён ещё один международный турнир, в котором уже участвовало около 100 спортсменов из 8 стран, в том числе из Англии, Шотландии, Уэльса, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Азербайджана.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 ОЗП 

Боксёры Азербайджана
Боксёры СССР
Судьи по боксу СССР
Судьи всесоюзной категории